Pib o PIB puede hacer referencia a:
 Producto interno bruto, para medir el valor monetario de la producción de bienes;
 En informática, pebibyte, 250 bytes. No confundir con pebibit, cuya abreviación es Pibit;
 Pib o píib, horno de tierra maya;
Partido Independiente de Burkina Faso (en francés, Parti indépendant du Burkina, PIB);
En física, partícula en una caja (en inglés, particle in a box, PIB);
En química, poliisobuteno, polimerización del isobuteno;
Código FAA-LID para el aeropuerto regional de Hattiesburg–Laurel, Misisipi;
Código ISO 639 para el idioma yine, hablado en el Perú.